Whale Island (« Île Baleine ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

Whale Island, île de la Nouvelle-Écosse ;
 Whale Island, île de la Nouvelle-Écosse ;
 Whale Island, île de la Nouvelle-Écosse ;
 Whale Island, île de l'Ontario ;

, île de l'archipel Kodiak, en Alaska ;
 Whale Island, île du comté de Norfolk, dans le Massachusetts ;
 Whale Island, île du comté de Beaufort, en Caroline du Sud ;
 Whale Island, île de la baie de Tampa, en Floride ;
 Whale Island, île du Woodward Reservoir, en Californie ;

Territoire britannique d'outre-mer 
 , île de l'archipel des Bermudes, en Amérique du Nord ;

Europe

Whale Island, île de , dans le Hampshire ;

Océanie

Whale Island, île du détroit de Torres ;

Whale Island, île de la baie de l'Abondance ;